id. Ráth Péter (1812–1873) gyógyszerész, politikus
ifj. Ráth Péter (1842–192?) vasútépítő mérnök, politikus